Jure – forma slovena e croata del nome proprio di persona italiano maschile Giorgio
Juré – comune francese nel dipartimento della Loira (Rodano-Alpi)